Olympiska spelen i Paris kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1900
Olympiska sommarspelen 1924